

Aziende
Mercer  – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1909 ed il 1925
Mercer Human Resource Consulting  – società statunitense di consulenza in materia di risorse umane

Geografia
 Stati Uniti d'America
Mercer  – città della Contea di McLean, Dakota del Nord
Mercer  – città della Contea di Somerset, Maine
Mercer  – città della Contea di Mercer, Missouri
Mercer  – township della Contea di Butler, Pennsylvania
Mercer  – borough della Contea di Mercer, Pennsylvania
Mercer  – città della Contea di Iron, Wisconsin
Mercer Island  – città della Contea di King, Washington

Persone
Joe Mercer, calciatore e allenatore britannico
John Mercer, chimico e industriale britannico
Johnny Mercer, paroliere, compositore e cantante statunitense
Tess Mercer, personaggio della serie televisiva Smallville
Ray Mercer, pugile e kickboxer statunitense
Robert Mercer Taliaferro Hunter, politico statunitense
Ron Mercer, cestista statunitense

Altro
Mercer Quality of Living Survey  – graduatoria di vivibilità di città nel mondo